Heather Watson era la detentrice del titolo, ma quest'anno non fa più parte della categoria Juniores.

Dar'ja Gavrilova ha battuto in finale Julija Putinceva per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Dar'ja Gavrilova (campione)
  Tímea Babos (secondo turno)
  Irina Chromačëva (secondo turno)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Mónica Puig (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Laura Robson (terzo turno)

  Gabriela Dabrowski (terzo turno)
  Jana Čepelová (secondo turno)
  An-Sophie Mestach (primo turno)
  Zheng Saisai (primo turno)
  Tang Haochen (terzo turno)
  Beatrice Capra (ritiro a causa della fatica accumulata dopo aver giocato 4 turni nel torneo del singolare femminile)
  Sloane Stephens (semifinali)
  María-Teresa Torró Flor (primo turno)

Giocatrici che sono passate dalle qualificazioni 

  Nigina Abduraimova
  Robin Anderson
  Brooke Austin
  Julia Elbaba
  Miyu Katō
  Risa Ozaki
  Sabina Sharipova
  Chanelle Van Nguyen
  Gabrielle Desimone (Lucky loser)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2010